Тайцзыхэ (район) — район городского подчинения городского округа Ляоян провинции Ляонин (КНР). 
 Тайцзыхэ (река) — река на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин.